Devils Lake ou Devil's Lake (« lac du Diable ») peut désigner différents lacs et locatités aux États-Unis : 
Devil's Lake, une ville située dans le Michigan ;
Devils Lake, une ville située dans le Dakota du Nord ;
 Devil's Lake, un lac du Wisconsin ;
Devils Lake, un petit lac parallèle à la côte pacifique dans l'Oregon et donnant naissance au fleuve D.